Punta Kurz può riferirsi a:
 Punta Kurz – montagna delle Alpi Pennine al confine italo-svizzero
 Punta Kurz – montagna delle Alpi del Monte Bianco (la più alta delle Aiguilles Rouges du Dolent)